Секст Марций Гонорат () — римский политический деятель первой половины II века.

По всей видимости, Гонорат происходил из всаднического рода из африканского города Учи Майюс, где обнаружены надписи, возможно, посвященные его родственникам. В 110 году он занимал должность консула-суффекта вместе с Авлом Ларцием Приском. О дальнейшей биографии Гонората нет никаких сведений.

Литература 
 Historia: Zeitschrift fur alte Geschichte, Том 27. 1978. рр. 594, 596.
 Papers of the British School at Rome, Том 22. R. Clay and Sons, 1954. р. 42.